Флаг городского округа «Город Махачкала́» Республики Дагестан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами, являющийся официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 декабря 2006 года решением Собрания депутатов городского округа «Город Махачкала» № 27-2 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2785.

Описание 
«Флаг города Махачкалы представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, на всю поверхность которого распространена композиция из гербового щита города Махачкалы с заменой золота на жёлтый цвет и серебра — на белый.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики 
Флаг города Махачкалы, составлен на основе композиционного и цветового решения герба (гербового щита) города Махачкалы.

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета. Внизу синяя полоса, ограниченная в виде бегущих влево волн. Бегущие волны указывают на приморское расположение Махачкалы.

В центре, выходящая из волн, белая крепость, в виде трёх зубчатых башен, соединённых такими же стенами. Средняя башня — широкая, одноярусная с зелёной сквозной аркой ворот, боковые — узкие, двухъярусные, с золотыми пламенами наверху. В арке — жёлтое вензелевое имя Петра Великого.

В названии города Махачкалы слово «кала» переводится как «крепость». Поэтому одним из основных элементов флага является белая крепость. В июне 1842 года в двух верстах от укрепления Низовского было заложено укрепление Петровское, названное в честь императора. Главное ядро представляло собой «обширную и прочную из дикого камня крепость с башнями по углам, амбразурами в высоких стенах и со многими зданиями внутри». Сама крепость имеет трапециевидную основу, намекая на абрис горы Тарки-Тау (который также схож с трапецией), на «фоне» которой стоит город. У местных жителей оно сохранило древнее название Анджи-кала — «мучная крепость». Через укрепление осуществлялось снабжение продовольствием (главным образом мукой), поступавшим из России морским путём. Поэтому крепость на флаге изображена белым цветом. В геральдике крепость обыкновенно несёт смысловую нагрузку, указывающую на спокойствие, надежность, силу, нерушимость, способность выстоять в любых испытаниях и сохранить непоколебимый дух.

Огни над башнями символизируют маяк — символ правильности выбора направления, применяется как синоним передового, ведущего. Они символизируют также сигнальные, сторожевые башни, сохранившиеся в Дагестане по сей день.

Изображение на флаге зелёной сквозной арки ворот — проёма в стене — напоминает о древнем Семендере. С формированием Хазарского каганата в Прикаспии, на базе уже существовавшего города Семендера, в районе Махачкалы — Тарков, сложилась столица хазар. Название «Семендер» на иранском языке означает, как считают исследователи, «крайняя (наружная) дверь», «крайние ворота». Стены Семендера были крайними по отношению к основным дербентским укреплениям, с которыми они имели не случайное сходство в планировке и в направлении. Сегодня Махачкала является морскими воротами Северного Кавказа. Зелёный цвет подчеркивает открытость и гостеприимство города.

Вензелевое имя Петра I в арке изображено в честь исторического названия города — Порт-Петровск. «Во время Персидского похода 12 августа 1722 года Пётр I остановился лагерем у Тарков в пяти верстах от резиденции кумыкского владетеля-шамхала Адиль-Герея Тарковского. На третий день царь отслужил литургию в походной церкви Преображенского полка и положил возле неё камень. То же самое он предложил сделать своим приближенным — вырос каменный холм на месте будущего Порт-Петровска». 24 октября 1857 года император Александр II своим указом утвердил «Положение об управлении портового города Петровска, учреждаемого при Петровской крепости на северо-западном берегу Каспийского моря».

Во главе крепость сопровождена солярным знаком в виде звезды с шестнадцатью усеченными лучами, загнутыми по ходу солнца. Золотая вихревая 16-лучевая розетка, традиционно используемая народами Дагестана — символическое изображение солнца. Изображения солнца, известные на территории Дагестана на памятниках эпохи неолита-энеолита (наскальные изображения VI—V тысячелетия до н. э.), весьма характерны для изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов Дагестана.

Они встречаются на изделиях и предметах бронзового и железного веков, широко представлены в средневековых памятниках. Солнце предстает ведущим элементом в окружавшей горцев традиционной культурной среде — оно изображалось на стенах домов, на предметах утвари и обихода, украшениях, на надмогильных памятниках, выступая оберегом.

В традиционных представлениях дагестанских народов солнце — источник тепла и света — символизирует плодородие, благоденствие и благополучие (баракат), изобилие и богатство, добро и развитие". Оно — символ истины, провидения, жизненной силы и красоты.

Красный цвет — символизирует храбрость, любовь, мужество, смелость, великодушие, а также кровь, пролитую за веру, отечество.

Синий цвет (лазурь) — символизирует красоту, величие, верность, доверие, безупречность, а также развитие, движение вперед, надежду и мечту.

Жёлтый цвет (золото) — символизирует справедливость, милосердие, великодушие и смирение, а также богатство, знатность, самостоятельность.

Белый цвет (серебро) — символизирует веру, чистоту, искренность, чистосердечие, благородство.

Зелёный цвет — символизирует изобилие, плодородие, надежду, радость, свободу, здоровье, покой и мир.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт Президента Республики Дагестан

Флаги Дагестана
Флаг
Флаги городов России